

Imię 
Szczęsny – imię męskie pochodzenia polskiego. Forma żeńska: Szczęsna.

Nazwisko 
Szczęsny (forma żeńska: Szczęsna) – polskie nazwisko odimienne.

 Adam Szczęsny (ur. 23 kwietnia 1943 w miejscowości Zakrzewo) – polski polityk, poseł na Sejm RP II kadencji.
 Bernard Szczęsny (ur. 27 października 1919 w Berlinie, zm. 19 grudnia 1999) – członek Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, więzień KL Stutthof, działacz kaszubski.
 Bronisław Szczęsny – dr hab. nauk biologicznych, zoolog (trichopterolog), hydrobiolog, docent w Zakładzie Ochrony Ekosystemów (Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków).
 Henryk Szczęsny (ur. 27 marca 1909 w Ruszkowie, zm. 25 lipca 1996 w Londynie) − kapitan lotnictwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
 Maciej Szczęsny (ur. 28 czerwca 1965 w Warszawie) – były polski piłkarz, grający na pozycji bramkarza.
 Marek Szczęsny (ur. 1965 w Bydgoszczy) – polski malarz, pedagog, kurator i organizator wystaw.
 Paweł Szczesny, również jako Szczęsny (ur. 21 maja 1963 w Czernikowie) – aktor teatrów warszawskich: Współczesnego (1986-92), oraz Nowego (1992-96), oraz filmowy.
 Piotr Szczęsny (1963-2017) – chemik, zmarł w wyniku demonstracyjnego samospalenia.
 Roman Szczęsny (ur. 17 października 1929 w Kuryłówce, zm. 28 grudnia 2000 w Warszawie) – prof. dr hab. polski geograf, czołowy przedstawiciel polskiej szkoły geografii rolnictwa.
 Sebastian Szczęsny (ur. 23 września 1972) – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy.
 Wojciech Szczęsny (ur. 18 kwietnia 1990 w Warszawie) – polski piłkarz, grający na pozycji bramkarza, syn Macieja Szczęsnego.

Szczęsna
 Ewa Szczęsna (ur. 1967) – polska filolog
 Joanna Szczęsna (ur. 1949) – polska dziennikarka, reporterka i pisarka, działaczka opozycji demokratycznej
 Klara Ludwika Szczęsna (1863–1916) – polska zakonnica

Zobacz też 

 Szczęsna – wieś w Polsce

Przypisy 

Polskie nazwiska